Ruta 53 o Carretera 53 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 53, antigua ruta nacional del noroeste argentino.
 Ruta Provincial 53, en la provincia de Buenos Aires.

México 
 Carretera Federal 53.

Uruguay 
 Ruta 53.

Carreteras por número